Anthostomella är ett släkte av svampar. Anthostomella ingår i familjen kolkärnsvampar, ordningen kolkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Kolkärnsvampar
Anthostomella